SSV har flere betydninger:

 Sydslesvigsk Vælgerforening – den danske forkortelse for det politiske parti (partiets tyske navn forkortes SSW)
 Südschleswigscher Verein – den tyske forkortelse for den kulturelle forening (foreningens danske navn, Sydslesvigsk Forening, forkortes SSF)
 Sydsydvest – forkortelse for verdensretningen
 Sejlklubben Snekken Vordingborg – en dansk sejlklub